Condamine puede referirse a 

 Condamine, comuna de Ain (Francia).
 Condamine, comuna de Jura (Francia).

 Condamine, río de Australia.